Palacio del Marqués de Tosos puede referirse a:

 Palacio del Marqués de Tosos edificio en Tosos.
 Palacio del Marqués de Tosos edificio en Teruel.